Pierre Noblet est le nom de :
 Pierre Noblet du Vilo, sieur de Lespau (mort en 1695), écuyer, avocat général à la chambre des comptes de Bretagne ;
 Pierre Noblet (1921-2014), pilote automobile français.